Дельм:

 Дельм — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Дельм — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.